Al-Gharbiyya, även al-Gharbiyah, al-Gharbiya, med flera stavningar, (arabiska: الغربية, "den västra") kan syfta på:
 al-Gharbiyya (guvernement) – ett guvernement i Egypten
 al-Gharbiyya (region) – en region i Bahrain
 L-Għarb – en stad i Malta
 Gharb Bahr al-Ghazal – en av Sydsudans 10 delstater.
 Gharb Darfur –  en av Sudans 15 delstater